Hennerbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hennerbach (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Gewässer:
 Hennerbach (Abens), rechter Zufluss der Abens bei der Furthmühle von Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Hennerbach (Kleine Mühl), rechter Zufluss der Kleinen Mühl bei Rutzersdorf, Markt Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hennerbach (Kolvenbach), linker Zufluss des Kolvenbachs (zur Erft) bei Hohn, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hennerbach, rechter Oberlauf bis an die Gemeindegrenze von Markt Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu Trausnitz des Lacherbachs, linker Zufluss der Pfreimd im See der Trausnitztalsperre im Gemeindegebiet von Trausnitz, Landkreis Schwandorf, beide Orte in Bayern
 Hennerbach (Leimsbach), linker Zufluss des Leimsbachs (zur Liesing) im Gemeindegebiet von Markt Kammern im Liesingtal, Bezirk Leoben, Steiermark 
 Hennerbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Wallerbach, zum Wallersee) bei Wertheim, Stadt Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Hennenbach